Hozat (district), een district van Turkije
Hozat (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hozat